Huvudsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Huvudsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (21,5 ha)
Huvudsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,09 km²)

Finland
Huvudsjön (sjö i Finland) sjö i Esse, Pedersöre kommun, Österbotten

Se även
Pääjärvi (finska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn